Акронім ARA може означати наступне:

 Американська адміністрація допомоги () — добродійницька організація у США 1919–1923 років;
 Військово-морські сили Аргентини ()
 Інгібітори рецепторів ангіотензину-ІІ ()
  — нейтринний детектор.

Акроніми